Му́ром или округ Му́ром — административно-территориальное образование (город, соответствующий категории города областного подчинения) и муниципальное образование (городской округ) во Владимирской области России.

Административный центр — город Муром.

История 
 Муниципальное образование «Округ Муром» образовано 11 декабря 2001 года в соответствии с Законом Владимирской области № 137-ОЗ в результате объединения города Муром и Муромского района.
 11 ноября 2004 года Законом Владимирской области № 179-ОЗ муниципальное образование округ Муром наделено статусом городского округа.
 13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 58-ОЗ из муниципального образования «Округ Муром» был выделен Муромский муниципальный район. В составе городского округа кроме города Мурома остались населённые пункты бывших Дмитриевско-Слободского и Подболотского сельсоветов (сельских округов).

Население 

Территориально-административная реформа 2006 года, в ходе которой был образован муромский городской округ (Муром и 9 близлежащих сельских поселений), численно несколько увеличила количество горожан (по оценкам 2006 года их было 131 400 человек). Общая же численность населения городского округа Муром и Муромского района составила в 2009 году 143 тыс. человек.

По данным переписи населения 2010 года в округе Муром численность населения возросла до 123 908 человек (мужчин — 54 344; женщин — 69 564). В Муромском районе (округ Муром в состав района не входит) — 15 828 человек (мужчин — 7182
женщины — 8646).

Состав городского округа

Местное самоуправление 
 Совет народных депутатов округа Муром. 30 депутатов.

 Председатели совета
 Федурин Константин Григорьевич

 Администрация округа Муром

 Главы администрации
 с 2011 года — Рычков Евгений Евгеньевич, глава округа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Городской округ Муром